Pratt kan syfta på:

 Pratt – ett efternamn samt personer med namnet
 Pratt - ett bensinbolag

Geografi

USA 

 Pratt, Kansas, countyhuvudort, Pratt County, 
 PrattWest Virginia – ort, West Virginia, Kanawha County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar